|-
|(3701) Пуркине (Purkyně) || 1985 DW || 20 февраля 1985 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3702) Трубецкая (Trubetskaya) || 1970 NB || 3 июля 1970 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3703) Волконская (Volkonskaya) ||  || 9 августа 1978 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3704) Гаошици (Gaoshiqi) ||  || 20 декабря 1981 || Нанкин || —
|-
|(3705) Отельласилья (Hotellasilla) ||  || 4 марта 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3706) Синнотт (Sinnott) ||  || 28 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
|(3707) Шрётер (Schröter) || 1934 CC || 5 февраля 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (3708) 1974 FV1 || 1974 FV1 || 21 марта 1974 || Cerro El Roble || —
|-
|(3709) Полипет (Polypoites) ||  || 14 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3710) Богословский (Bogoslovskij) ||  || 13 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3711) Элленсбург (Ellensburg) || 1983 QD || 31 августа 1983 || Паломар || Джеймс Гибсон
|-
|(3712) Крафт (Kraft) || 1984 YC || 22 декабря 1984 || Сан-Хосе || E. A. Harlan, Арнольд Клемола
|-
|(3713) Питерс (Pieters) ||  || 22 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3714) Кенрасселл (Kenrussell) ||  || 12 октября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3715) Штогл (Štohl) || 1980 DS || 19 февраля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3716) Петзвал (Petzval) || 1980 TG || 2 октября 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3717) Торения (Thorenia) || 1964 CG || 15 февраля 1964 || Бруклин || IAP
|-
|(3718) Данбар (Dunbar) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|(3719) Карамзин (Karamzin) ||  || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3720) Хоккайдо (Hokkaido) ||  || 28 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|(3721) Уидорн (Widorn) || 1982 TU || 13 октября 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3722) Урата (Urata) || 1927 UE || 29 октября 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3723) Вознесенский (Voznesenskij) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3724) Анненский (Annenskij) ||  || 23 декабря 1979 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3725) Вальсекки (Valsecchi) ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3726) Джонадамс (Johnadams) || 1981 LJ || 4 июня 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3727) Максхелл (Maxhell) || 1981 PQ || 7 августа 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3728) IRAS || 1983 QF || 23 августа 1983 || IRAS || —
|-
|(3729) Янчжоу (Yangzhou) ||  || 1 ноября 1983 || Нанкин || —
|-
|(3730) Гурбан (Hurban) ||  || 4 декабря 1983 || Матра || Милан Антал
|-
|(3731) Хэнкок (Hancock) ||  || 20 февраля 1984 || Перт || —
|-
|(3732) Вавра (Vávra) ||  || 27 сентября 1984 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3733) Ёситомо (Yoshitomo) || 1985 AF || 15 января 1985 || Тоёта || К. Судзуки, Т. Урата
|-
|(3734) Валанд (Waland) || 9527 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3735) Тршебонь (Třeboň) || 1983 XS || 4 декабря 1983 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
|(3736) Рокоске (Rokoske) ||  || 26 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3737) Бекман (Beckman) || 1983 PA || 8 августа 1983 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3738) Отс (Ots) ||  || 19 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3739) Рем (Rem) ||  || 8 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3740) Менже (Menge) || 1981 EM || 1 марта 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Дж. де Санктис
|-
|(3741) Роджербернс (Rogerburns) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3742) Саншайн (Sunshine) ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
|(3743) Пол Яничек (Pauljaniczek) || 1983 EW || 10 марта 1983 || Андерсон-Меса || E. Barr
|-
|(3744) Орн-д’Артуро (Horn-d’Arturo) || 1983 VE || 5 ноября 1983 || Сан-Витторе || —
|-
|(3745) Петаев (Petaev) || 1949 SF || 23 сентября 1949 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3746) Хэюань (Heyuan) ||  || 8 октября 1964 || Нанкин || —
|-
|(3747) Белинский (Belinskij) ||  || 5 ноября 1975 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3748) Татум (Tatum) || 1981 JQ || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3749) Бэлэм (Balam) ||  || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3750) Илизаров (Ilizarov) ||  || 14 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3751) Цзян (Kiang) || 1983 NK || 10 июля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3752) Камилло (Camillo) || 1985 PA || 15 августа 1985 || CERGA || Элеанор Хелин, Мария Баруччи
|-
|(3753) Круитни (Cruithne) || 1986 TO || 10 октября 1986 || Сайдинг-Спринг || J. D. Waldron
|-
|(3754) Кэтлин (Kathleen) || 1931 FM || 16 марта 1931 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(3755) Лекуант (Lecointe) || 1950 SJ || 19 сентября 1950 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(3756) Раскэннон (Ruscannon) ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (3757) Анаголай (Anagolay) || 1982 XB || 14 декабря 1982 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|(3758) Карттунен (Karttunen) || 1983 WP || 28 ноября 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3759) Пииронен (Piironen) || 1984 AP || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3760) Поутанен (Poutanen) || 1984 AQ || 8 января 1984 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3761) Романская (Romanskaya) || 1936 OH || 25 июля 1936 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(3762) Амаравелла (Amaravella) ||  || 26 августа 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3763) Цяньсюэсэнь (Qianxuesen) ||  || 14 октября 1980 || Нанкин || —
|-
|(3764) Холмсэкорт (Holmesacourt) ||  || 10 октября 1980 || Перт || —
|-
|(3765) Тексеро (Texereau) ||  || 16 сентября 1982 || CERGA || К. Томита
|-
|(3766) Джунпаттерсон (Junepatterson) || 1983 BF || 16 января 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3767) Димаджо (DiMaggio) || 1986 LC || 3 июня 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3768) Монро (Monroe) || 1937 RB || 5 сентября 1937 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(3769) Артгурмиллер (Arthurmiller) || 1967 UV || 30 октября 1967 || Гамбург || Л. Когоутек, A. Kriete
|-
|(3770) Низами (Nizami) ||  || 24 августа 1974 || Крым || Черных Л. И.
|-
|(3771) Алексейтолстой (Alexejtolstoj) ||  || 20 сентября 1974 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
|(3772) Пиаф (Piaf) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|(3773) Смитсониан (Smithsonian) || 1984 YY || 23 декабря 1984 || Ок-Ридж || —
|-
|(3774) Мэгуми (Megumi) || 1987 YC || 20 декабря 1987 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(3775) Элленбет (Ellenbeth) ||  || 6 октября 1931 || Флагстафф || Клайд Томбо
|-
|(3776) Вартиовуори (Vartiovuori) || 1938 GG || 5 апреля 1938 || Турку || Х. Аликоски
|-
|(3777) Макколи (McCauley) ||  || 5 мая 1981 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3778) Редже (Regge) ||  || 26 апреля 1984 || Ла-Силья || В. Феррери
|-
|(3779) Киффер (Kieffer) ||  || 13 мая 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3780) Мори (Maury) || 1985 RL || 14 сентября 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3781) Дуфек (Dufek) ||  || 2 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3782) Целле (Celle) || 1986 TE || 3 октября 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3783) Моррис (Morris) ||  || 7 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|(3784) Шопен (Chopin) ||  || 31 октября 1986 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|(3785) Китами (Kitami) || 1986 WM || 30 ноября 1986 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
|(3786) Ямада (Yamada) || 1988 AE || 10 января 1988 || Тиёда || Т. Кодзима
|-
|(3787) Айвазовский (Aivazovskij) ||  || 11 сентября 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3788) Стиаэрт (Steyaert) ||  || 29 августа 1986 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|(3789) Чжунго (Zhongguo) || 1928 UF || 25 октября 1928 || Уильямс-Бэй || Z. Yùzhé
|-
|(3790) Рэйуилсон (Raywilson) || 1937 UE || 26 октября 1937 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(3791) Марци (Marci) ||  || 17 ноября 1981 || Клеть || А. Мркос
|-
|(3792) Престон (Preston) || 1985 FA || 22 марта 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3793) Леонтей (Leonteus) ||  || 11 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3794) Сфенел (Sthenelos) ||  || 12 октября 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
|(3795) Найджел (Nigel) ||  || 8 апреля 1986 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
|(3796) Лене (Lene) || 1986 XJ || 6 декабря 1986 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|(3797) Цзин-Сун Юй (Ching-Sung Yu) || 1987 YL || 22 декабря 1987 || Ок-Ридж || —
|-
|(3798) Де Ягер (de Jager) || 2402 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
|(3799) Новгород (Novgorod) ||  || 22 сентября 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
|(3800) Караюсуф (Karayusuf) || 1984 AB || 4 января 1984 || Паломар || Элеанор Хелин
|}